Suối Cát (Đồng Nai), een xã in huyện Xuân Lộc, provincie Đồng Nai.
 Suối Cát (Khánh Hòa), een xã in huyện Cam Lâm, provincie Khánh Hòa.